Teträm est un des personnages principaux de la série de bande dessinée Trolls de Troy.

Biographie sommaire
Teträm est le plus grand chasseur du village de Phalompe, respecté de tout le monde et surtout des humains qui ne se risqueraient pas à le contredire. C'est un brave père de famille, du petit Gnondpom et de l'humaine Waha, il aime particulièrement faire ses courses dans la forêt de Klostope, s'occuper de son fils ou, comme tout troll qui se respecte, boire quelques tonneaux de vin gris de Klostope lors d'un grand banquet lors d'une fête de village.

Lorsqu'il était petit, Teträm s'est égaré hors de son village pendant qu'il courait après de la nourriture. Ayant aperçu un œuf (de dragon), et donc une bonne omelette en perspective, il se rassasie puis s'endort dans l'œuf, dont la coquille est presque intacte. Quand il se réveille, la mère dragon est là... et le prend pour sa progéniture, elle l'élève, le nourrit (ce que mange un dragon dans l'estomac d'un Troll !) mais au moment où Mère Dragon lui apprend à voler... "Flap Flap" dit-il avant de s'écraser au sol. La mère dragon, déçue, abandonne Teträm qui retrouve le chemin de Phalompe et ses parents.

Il a deux autres enfants (des jumeaux), Sekspyz et Erodravelle. Sa douce femme Puitepée est aussi attachante que percutante dès qu'il s'agit de sa famille.

Bien entendu, comme tous les Trolls, il a une sainte horreur de l'eau, car cela pourrait le laver et ses mouches ne le supporteraient pas.
Flanqué de ses enfants et de Pröfy (un demi-troll et également le fiancé de Waha), il parcourt la surface de Troy en quête d'aventures et… de nourriture.

Son village, Phalompe, est un nid douillet mais pour les trolls uniquement, gare aux humains ou à toute autre bestiole qui voudrait s'approcher : Haïgwépa, Roken, le vieux troll édenté, et tant d'autres attendent bagarre, nourriture, divertissement et aventure…

Le nom de Teträm est cité dans le tome 4 de Lanfeust de Troy par son petit-fils Hébus, qui récite un proverbe troll : « Quand le troll parle, l'homme avisé l'écoute ».

Origine du nom 
Comme pour pratiquement tout ce qui a trait aux Trolls (y compris le nom du village), il s'agit d'un jeu de mots fondé sur l'addition de 'troll'. Dans le cas présent : troll + Teträm = Drôle de drame.

Personnage de l'univers de Troy